155. længdegrad kan henvise til:

 155. vestlige længdekreds
 155. østlige længdekreds